talk (mineraal), een mineraal
 Een veel voorkomende foutieve benaming voor talg, een dierlijk vet
 Talk (protocol), een messaging protocol
 muziek:
 Talk (single), een nummer van Coldplay
 Talk (DJ Snake), een single van DJ Snake en George Maple
 Talk (Khalid), een nummer van Khalid